Шон Вилијам Скот (; 3. октобар 1976) је амерички глумац и комичар. Најпознатију улогу остварио је у серијалу филмова Америчка пита у улози Стива Стифлера.

Филмографија 

|-
| 1997. || || -{Born Into Exile}- || Дерек || 
|-
| 1999. || Америчка пита || -{American Pie}- || Стив Стифлер || 
|-
| 2000. || Последња екскурзија || -{Final Destination}- || Били Хичкок || 
|-
| 2000. || Бруцоши у фрци || -{Road Trip}- || Е. Л. || 
|-
| 2000. || Батице, где су ми кола? || -{Dude, Where's My Car?}- || Честер Гринберг || 
|-
| 2001. || Еволуција || -{Evolution}- || Вејн Греј || 
|-
| 2001. || Америчка пита 2 || -{American Pie 2}- || Стив Стифлер || 
|-
| 2001. || Џеј и Тихи Боб узвраћају ударац || -{Jay and Silent Bob Strike Back}- || Брент || 
|-
| 2002. || || -{Stark Raving Mad}- || -{Ben McGewen}- || 
|-
| 2003. || || -{Old School}- || Пеперс || 
|-
| 2003. || || -{Bulletproof Monk}- || Кар || 
|-
| 2003. || Америчка пита 3: Венчање || -{American Wedding}- || Стив Стифлер || 
|-
| 2003. || Добродошли у џунглу || -{The Rundown}- || Тревис || 
|-
| 2005. || || -{The Dukes of Hazzard}- || Бо Дјук || 
|-
| 2006. || Ледено доба 2: Отапање || -{Ice Age: The Meltdown}- || Креш || глас 
|-
| 2006. || || -{Southland Tales}- || Роланд Тавернер/Роналд Тавернер || 
|-
| 2006. || || -{Mr. Woodcock}- || Џон Фарли|| 
|-
| 2007. || || -{Trainwreck: My Life as an Idiot}- || Џеф || 
|-
| 2007. || || -{Quebec}- || Даг || 
|-
| 2008. || || -{Space Chimps}- || Хам || глас
|-
| 2009. || Ледено доба 3: Диносауруси долазе || -{Ice Age: Dawn of the Dinosaurs}- || Креш || глас 
|-
| 2012. || Америчка пита: Поново на окупу || -{American Reunion}- || Стив Стифлер || 
|-
| 2012. || Ледено доба 4: Померање континената || -{Ice Age: Continental Drift}- || Креш || глас 
|-
| 2016. || Ледено доба 5: Велики удар || -{Ice Age: Collision Course}- || Креш || глас 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Амерички глумци